Deia bezeichnet
 eine Kleinstadt auf Mallorca (Spanien), siehe Deià
 ein Dorf in Rumänien, siehe Deia (Suceava)
 eine baskische Tageszeitung, siehe Deia (Bilbao) (siehe auch :en:Deia_(newspaper))